Antonio D'Amico – stilista
Antonio D'Amico – fotografo
Antonio D'Amico – pittore